(« La Presse ») est le titre de nombreux journaux de langue espagnole, notamment en Amérique latine.

Homonymies exactes 
 en Argentine :
 La Prensa, publié à Buenos Aires ;
 La Prensa, publié dans la province de Santa Cruz ;
 en Bolivie :
 La Prensa, publié à La Paz (département de La Paz) ;
 au Chili :
 La Prensa, publié à Curicó (région du Maule) ;
 au Honduras :
 La Prensa, publié à San Pedro Sula (département de Cortés) ;
 en Équateur :
 La Prensa, publié à Riobamba (province du Chimborazo) ;
 aux États-Unis :
 La Prensa, publié en Californie ;
 La Prensa, publié en Floride ;
 La Prensa, publié dans le Michigan ;
 , publié à San Antonio, au Texas (1913 - 1963) ;
 , publié à San Antonio, au Texas (1989 - ) ;
 au Mexique :
 La Prensa, publié à Mexico ;
 au Nicaragua :
 La Prensa, publié à Managua ;
 au Panama :
 La Prensa, publié à Panama ;
 au Venezuela :
 La Prensa, publié à Barinas (État de Barinas) ;
 La Prensa, publié à Puerto La Cruz (État d'Anzoátegui).

Homonymies partielles 
 El Diario La Prensa, publié à New York (État de New York, États-Unis) ;
 La Prensa Austral, publié à Punta Arenas (région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, Chili) ;
 La Prensa de Tocopilla, publié à Tocopilla (région d'Antofagasta, Chili) ;
 La Prensa del Llano, publié à San Juan de Los Morros (État de Guárico, Venezuela)
 La Prensa Gráfica, publié à San Salvador (Salvador) ;
 La Prensa Libre, publié à San José (Costa Rica) ;
 Nueva Prensa de Oriente, publié à Barcelona (État d'Anzoátegui, Venezuela) ;
 Nueva Prensa, publié à Ciudad Guayana (État de Bolívar, Venezuela) ;
 Prensa de Reynosa, publié à Reynosa (État de Tamaulipas, Mexique) ;
 Prensa de Tierra del Fuego, publié à Ushuaïa (province de la Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud, Argentine) ;
 Prensa La Verdad, publié à Milagro (province de Guayas, Équateur) ;
 Prensa Libre, publié à Guatemala (Guatemala).